Bukur (Bojong)
 Bukur (Kandangan)
 Bukur (Sumbergempol)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing